Мишелёвка — рабочий посёлок (с 1928 года) в Усольском районе Иркутской области России, административный центр Мишелёвского муниципального образования.

В посёлке работал Хайтинский фарфоровый завод.

География 

Расположен на реке Белой в 40 км к северо-западу от города Усолье-Сибирское, в 12 км западнее федеральной автомагистрали  «Сибирь». Ближайшая железнодорожная станция, Половина (пгт Михайловка), находится в 15 км к северо-востоку от посёлка.

В районе посёлка находятся позиционные районы расположения РЛС системы предупреждения о ракетном нападении (Днестр/Днестр-М, Дарьял-У, Воронеж-М).

Население

Примечания

Источники 
 
 Фарфоровых дел мастер
 Сибирский фарфор

Посёлки городского типа Иркутской области
Населённые пункты Усольского района (Иркутская область)